Kiljunen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1957), femme politique finlandaise
 (né en 1951), homme politique finlandais
, diplomate et ambassadrice finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois